Blocco Nazionale (1921) – liste presentate alle elezioni politiche in Italia del 1921, che nel 1924 si trasformarono nella Lista Nazionale, il cosiddetto "Listone"
Blocco Nazionale della Libertà – lista presentata alle elezioni politiche in Italia del 1946 per l'Assemblea Costituente (Italia)
Blocco Nazionale – lista presentata alle elezioni politiche in Italia del 1948
Blocco Nazionale – coalizione elettorale egiziana attiva nelle vicende politiche successive alla Rivoluzione egiziana del 2011
Blocco Nazionale – partito politico siriano